SLC15A4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 577 амінокислот, а молекулярна маса — 62 034.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки